Името Средно село носят две български села:

 Средно село, област Варна
 Средно село, област Велико Търново